Nationalliberala partiet kan syfta på:

 De Nationalliberale – i Danmark
 Nationalliberala partiet (Rumänien)
 National Liberal Party – i Storbritannien
 Tyska nationalliberala partiet
 Partidul Național Liberal (Moldavien)

Se även 
 Nationalliberalism